Adolfo Dumini (1863 – ...) – pittore e antiquario italiano
 Amerigo Dumini (1894-1967) – militare e criminale italiano